Australië
 St. Marys River (Tasmanië)

Canada
 St. Mary River (British Columbia)
 St. Mary's River (Nova Scotia)

Verenigde Staten
 St. Marys River (Florida-Georgia)
 St. Marys River (Indiana-Ohio)
 St. Marys River (Maryland)
 St. Marys River (Virginia)

Grensoverschrijdend
 St. Marys River (Michigan-Ontario)
 St. Mary River (Alberta-Montana)